Джибинг — вид активного отдыха — передвижение, акробатика и разнообразные трюки на натянутой стропе (джиб-лайне). Существует несколько разновидностей джибинга: джибинг босиком, либо в обычной обуви, джибинг на скейтборде, на роликах, и т.п. Отдельно выделяется так же «зимний джибинг» — скольжение и выполнение различных трюков на лыжах и сноуборде. Главной особенностью «зимнего джиббинга» является то, что в качестве грани используется не джиблайн, а искусственная конструкция из пластика, дерева, либо металла (гринд-рейл).

Акробатика